Sternad ist der Familienname folgender Personen:

 Maja Sternad (* 2003), deutsch-slowenische Fußballspielerin
 Peter Sternad (1946–2022), österreichischer Hammerwerfer
 Rudolf Sternad (1880–1945), österreichischer Miniaturmaler und Lithograph
 Rudolph Sternad (1906–1963), US-amerikanischer Filmarchitekt
 Viktor Sternad (1921–2001), deutscher Textilingenieur